Municipio de Peoria puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Peoria (condado de Franklin, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Franklin.
 Municipio de Peoria (condado de Knox, Nebraska), un municipio ubicado en el condado de Knox.